Даніло Д'Амброзіо (італ. Danilo D'Ambrosio, нар. 9 вересня 1988, Неаполь) — італійський футболіст.
 Ванесса Д'Амброзіо (італ. Vanessa D'Ambrosio; 26 квітня 1988(19880426)) — сан-маринський політик, капітан-регент Сан-Марино.